Glainach-Ferlach Airport är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Klagenfurt Land och förbundslandet Kärnten, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Glainach-Ferlach Airport ligger  meter över havet. Den ligger vid sjön Stausee Annabrücke.

Terrängen runt Glainach-Ferlach Airport är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Glainach-Ferlach Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Glainach-Ferlach Airport. Runt Glainach-Ferlach Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Klagenfurt,  km norr om Glainach-Ferlach Airport. 

I omgivningarna runt Glainach-Ferlach Airport växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kärnten